El apellido Skelton puede referirse a:

 John Skelton (alrededor de 1460–1529, Westminster), poeta y dramaturgo inglés;
 Nick Skelton (1957), exjinete inglés de salto ecuestre;
 Red Skelton (1913-1997), humorista estadounidense y estrella de la radio y de la televisión;
 Sophie Skelton (1994), actriz británica.

Otros usos 
 Municipio de Skelton (condado de Carlton, Minnesota).